Štiavnica ist:

 ein Berg () in der Niederen Tatra, siehe Štiavnica (Berg)
 ein rechter Nebenfluss des Ipeľ, siehe Štiavnica (Ipeľ)
 ein linker Nebenfluss der Waag, siehe Štiavnica (Váh)
 ein Asteroid des Hauptgürtels, siehe (22185) Štiavnica
 Kurzform von Banská Štiavnica, Stadt im Banskobystrický kraj
 Kurzform von Liptovská Štiavnica, Gemeinde im Žilinský kraj